Gerhart ist eine Variante des männlichen Vornamens Gerhard und ein Familienname.

Bekannte Namensträger

Vorname

Form Gerhart 

 Gerhart Banco (* 1926), österreichischer Komponist und Musikerzieher
 Gerhart Baum (* 1932), deutscher Politiker (FDP)
 Gerhart Eisler (1897–1968), österreichisch-deutscher Journalist und Politiker (SED)
 Gerhart Frankl (1901–1965), österreichischer Maler
 Gerhart von Graevenitz (1944–2016), deutscher Literaturwissenschaftler und Rektor der Universität Konstanz (2000–09)
 Gerhart Hauptmann (1862–1946), deutscher Schriftsteller
 Gerhart Hein (1910–1998), deutscher Maler
 Gerhart Holzinger (* 1947), österreichischer Verfassungsjurist und Präsident des Verfassungsgerichtshofs (2008–17)
 Gerhart Lippert (* 1937), deutscher Schauspieler
 Gerhart Pohl (1902–1966), deutscher Schriftsteller und Verlagslektor
 Gerhart M. Riegner (1911–2001), europäischer Fluchthelfer
 Gerhart Seger (1896–1967), sozialdemokratischer Politiker, Publizist und Pazifist
 Gerhart von Westerman (1894–1963), deutscher Komponist, Intendant und Musikschriftsteller

Kurzform Gert 
 Gert Bastian (1923–1992), deutscher General und Politiker (Die Grünen)
 Gert Fröbe (1913–1988), deutscher Schauspieler
 Gert Polster (* 1975), österreichischer Historiker, Museumsdirektor und Bürgermeister
 Gert Weisskirchen (* 1944), deutscher Politiker (SPD)

Familienname 
 Anton Gerhart (1879–1944), österreichischer Bildhauer
 Elfe Gerhart-Dahlke (1919–2007), österreichische Schauspielerin
 Friedrich Gerhart († nach 1463), Benediktiner und Verfasser theologischer Schriften
 Johann Gerhart, Steinbildhauer der Gotik
 John K. Gerhart (1907–1981), US-amerikanischer General
 Kevin Gerhart (* 1989 oder 1990), US-amerikanischer Pokerspieler
 Maria Gerhart (1890–1975), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Nikolaus Gerhart (* 1944), deutscher Bildhauer
 Rudolf Gerhart (1879–1923), deutscher Sänger (Bariton)
 Toby Gerhart (* 1987), US-amerikanischer Footballspieler

Künstlername 
 Gottfried Johannes Gerhart (Gottfried Hasenkamp; 1902–1990), deutscher Schriftsteller

Siehe auch 
 Gerhard
 Gerhardt (BKS)
 Gerhartl
 Gehart

Männlicher Vorname
Familienname